Франтишек Пацалт (; 20 июля 1912, Прага — 3 ноября 2001, Прага) — чехословацкий хоккеист, выступавший за команду «ЛТЦ Прага» и национальную сборную Чехословакии. Чемпион мира и Европы 1947 года. Член Зала славы чешского хоккея (с 6 мая 2010 года).

Биография 
Франтишек Пацалт родился 20 июля 1912 года в Праге.

Начал карьеру хоккеиста в 1933 году, в команде «ЛТЦ Прага», в составе которой выиграл три первых чемпионата Чехословацкой хоккейной лиги. В 1939 году перешёл в другой пражский клуб ЧЛТК. Завершил карьеру в 1947 году.

С 1937 по 1947 год Пацалт выступал за национальную сборную Чехословакии по хоккею. В 1947 году стал чемпионом мира и Европы. Стал историческим первым капитаном чехословацких чемпионов мира. Также в его коллекции наград бронзовая медаль чемпионата мира 1938 года и два серебра европейских чемпионатов 1938 и 1939 годов. В 1940 году выиграл неофициальный чемпионат Европы со сборной протектората Богемии и Моравии.

Помимо хоккея Пацалт также играл в волейбол, выступал за команду «Сокол Высочаны», с которой три раза выигрывал титул чемпиона Чехословакии.

По образованию был строительным инженером, работал в этой сфере после окончания хоккейной карьеры. Также с 1958 по 1964 год был главой тренерского совета чехословацкого хоккея.

Умер 3 ноября 2001 года в Праге, в возрасте 89 лет.

6 мая 2010 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Достижения 
 Чемпион мира 1947
 Чемпион Европы 1947
 Серебряный призёр чемпионата Европы 1938 и 1939
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1938
 Чемпион Чехословакии 1937—1939
 Чемпион Богемии и Моравии 1941
 Победитель Кубка Шпенглера 1937

Статистика 
 Чемпионат Чехословакии — 38 игр, 11 шайб
 Сборная Чехословакии — 34 игры
 Всего за карьеру — 72 игры, 11 шайба

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы чешского хоккея
 Франтишек Пацалт на eliteprospects.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Чемпионы Европы по хоккею с шайбой
Волейболисты по алфавиту
Волейболисты Чехословакии
Игроки ВК «Сокол» Высочаны
Спортсмены нескольких видов спорта
Хоккейные тренеры Чехословакии